Ву́лиця А́нни Ахма́тової (вулиця Ахматової) — назва вулиці в деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Анни Ахматової — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Ахматової — вулиця в місті Одеса.

Вулиця Ахматової 
 Вулиця Ахматової — вулиця в місті Дніпро.

Колишні назви 
 Вулиця Ахматової — колишня назва вулиці Дмитра Бортнянського в місті Бориспіль.

— вулиця в місті Пушкін.
  — вулиця в місті Москва.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці, названі на честь жінок